Битва при Камбре (8—10 октября 1918 года) — сражение между британскими и германскими войсками, во время Первой мировой войны, у французского города Камбре; завершилось победой союзных войск и взятием города.

Битва 
После начала Стодневного наступления, союзным войскам удалось провести ряд успешных операций против германской армии.
8 октября началась операция по прорыву фронта у Камбре и захвату города. Немцы имели здесь 2 пехотные дивизии, при 150 орудиях, эти силы не могли сдержать наступление союзных войск. Британцы задействовали в наступлении у Камбре 324 танка, которые прорвали германскую оборону.

8 октября канадские войска, вступили в Камбре, подавляя вялое сопротивление германских войск. Оставив 3-ю канадскую дивизию на зачистку города, основные силы быстро выдвинулись на север. Однако к северу от Камбре продвижение союзных войск приостановилось.

Когда 3-я канадская дивизия вошла в город 10 октября, город был уже заброшен.

Литература 
 Keegan, John; The First World War, UK Ed (Pimlico edition, London, 1999)

Ссылки 
 Сражения на Линии Гинденбурга 

Сражения по алфавиту
Сражения Первой мировой войны
Сражения 1918 года
Октябрь 1918 года
Сражения Великобритании
Сражения Канады
Сражения Новой Зеландии
Сражения Германии